

Astronomia 
 4470 Sergeev-Censkij – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Isola di Sergeev – isola russa che fa parte dell'arcipelago dell'imperatrice Eugenia ed è bagnata dal mar del Giappone

Persone 
 Aleksej Sergeev (...) – astronomo ucraino
 Alexander Sergeev (1955) – fisico russo
 Artëm Fëdorovič Sergeev (1921-2008) – generale sovietico
 Fëdor Andreevič Sergeev (1883-1921) – rivoluzionario e politico russo
 Igor Sergeev (1993) – calciatore uzbeko
 Igor Dmitrievič Sergeev (1938-2006) – generale russo
 Konstantin Sergeev (1910-1992) – ballerino e coreografo sovietico
 Nikolaï Alexandrovič Sergeev (1855-1919) – pittore russo
 Oleg Sergeev (1968) – allenatore di calcio ed ex calciatore sovietico dal 1991 russo
 Pavel Sergeev (1987) – cestista russo
 Sergej Sergeev (1966) – ex rugbista a 15 russo
 Sergej Sergeev (1983) – giocatore di calcio a 5 russo

Pagine correlate 
 Oleg Sergeev